Studentendorf bezeichnet:

 allgemein ein Studentenwohnheimkomplex
 Studentendorf Adlershof, Berlin
 Studentendorf (Darmstadt), Darmstadt
 Studentendorf Efferen, Hürth
 Studentendorf Schlachtensee, Berlin
 Studentendorf WHO, Tübingen

Siehe auch:
 Studentendorf Schlachtensee eG, Genossenschaft in Berlin
 Studentenviertel Oberwiesenfeld, München, umgangssprachlich als Studentendorf bezeichnet